Eitel Friedrich Pruský (7. července 1883, Postupim – 8. prosince 1942, Postupim) byl druhým synem císaře Viléma II. Pruského a jeho první manželky Augusty Viktorie Šlesvicko-Holštýnské a pruský princ.

Život 
Narodil se 7. července 1883 v Postupimu jako syn císaře Viléma II. Pruského a jeho první manželky Augusty Viktorie Šlesvicko-Holštýnské.

Dne 27. února 1906 se v Berlíně oženil s vévodkyní Žofií Šarlotou Oldenburskou, s dcerou velkovévody Fridricha Augusta II. Oldenburského a jeho manželky princezny Alžbety Anny Pruské. Dne 20. října 1926 se manželství rozvedlo a nikdy spolu neměli děti.

Během 1. světové války bojoval v první linii a když velel Prvnímu gardovému pěšímu pluku, byl u Bapaume zraněn. Na příkaz hraběte Hanse von Blumenthal odešel ze služby, ale před koncem roku se opět vrátil. V následujícím roce byl převelen na Východní frontu. Během léta 1915 se na poli v Rusku náhodně setkal s Manfredem von Richthofen, který právě havaroval se svým nadřízeným hrabětem Holckem.

Po válce působil v monarchistických kruzích a v Stahlhelmské polovojenské organizaci. Roku 1921 byl berlínským soudem shledán vinným z podvodného převodu 300 000 marek a zato získal pokutu 5000 marek.

Zemřel 8. prosince 1942 a pohřben byl v Antikentempel v parku Sanssouci.

Rodokmen

Reference

Externí odkazy 
 

Pruští princové
Hohenzollernové
Němečtí generálové první světové války
Nositelé Řádu rumunské koruny 1. třídy
Narození 7. července
Narození v roce 1883
Narození v Postupimi
Úmrtí 8. prosince
Úmrtí v roce 1942
Úmrtí v Postupimi
Muži
Nositelé Řádu Mahá Čakrí
Nositelé Kříže za vojenské zásluhy (Španělsko)